Neuenbürg ist der Name folgender Orte:

 Neuenbürg, eine Stadt im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Neuenbürg (Kraichtal), Ortsteil der Stadt Kraichtal im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg
 Neuenbürg (Weisendorf), Ortsteil des Marktes Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Bayern

Siehe auch:
 Neubürg
 Neuenburg
 Schloss Neuenbürg